Lover (boek) (1976), Amerikaanse feministische feministische roman van Bertha Harris
 LOVER (tijdschrift) (1974-heden), Nederlands feministisch tijdschrift
 Lover (Engeland), Engelse plaats in de county Wiltshire
 Lover (album), het zevende studioalbum van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift
 Lover (lied van Lorenz Hart) (1932), Amerikaans lied geschreven door Lorenz Hart
 Lover (lied van Taylor Swift), titeltrack van het zevende studioalbum van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift
 het gebladerte